Drujni (Oktiabrski), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Drujni (Belorétxensk), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Drujni (Enem), possiólok de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Drujni (Penza), possiólok de la província de Penza, a Rússia